Kiongo peut désigner :
Kiongo, une commune du département de Kando au Burkina Faso
Kiongo, une commune du département de Yargatenga au Burkina Faso

Homonymie de localités